Sochan ist der Familienname folgender Personen:

 Jeremy Sochan (* 2003), US-amerikanisch-polnischer Basketballspieler
 Robin Sochan (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler